Osoby o tym nazwisku:
 Jerry Wallwork – samoański zapaśnik
 Ron Wallwork – brytyjski lekkoatleta
 Ronnie Wallwork – angielski piłkarz